Standard-definition television, de voorloper van high-definition television (hdtv)
Suzuki Dual Throttle Valves, twee gaskleppen per cilinder; zie Advanced Intake Efficiency